III tysiąclecie n.e.
 III tysiąclecie p.n.e.